

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Произошло морское сражение между Коринфом и Коркирой.
 Восстание Тира против Ассирии. Осада города Ашшурбанапалом. Царь Тира Баал сдаётся и платит дань. Подавление мятежа в Киликии.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Минь-гуна.
 Умер князь Цинь Чэн-гун (жил во дворце в Юн, похоронен в Ян). У него было 7 сыновей, но ему наследовал младший брат Жэнь-хао (Му-гун, эра правления 659—621).
 В 1 луне цисцы переселили жителей Ян.
 В 5 луне, в день и-ю принесли радостную жертву лускому Чжуан-гуну (согласно «Цзо чжуань», это сделано слишком рано).
 В 8 луне, в день синь-чоу князь Лу Минь-гун убит Бу-и по приказу Цин-фу, который хотел занять трон. Цзи-ю вернулся из Чэнь и с помощью чэньцев отправился с княжичем Шэнем (братом убитого) в Чжу, откуда обратился к лусцам. В 9 луне Цин-фу бежал в Цзюй.
 В 9 луне Ай-цзян бежала из Лу в Чжу. Цзи-ю дарами добился выдачи Цин-фу из Цзюй и приказал убить его, Цин-фу молил о пощаде, но вынужден был покончить с собой.
 Цзы-ю въехал в столицу Лу и возвёл на престол Цзы-шэня (Си-гун, эра правления 659—627). Циский сановник Гао Си (Гао-цзы), прибывший зимой в Лу, участвовал в церемонии поставления (эпизод 78 «Го юй»).
 Зимой цзиньский княжич Шэнь-шэн по приказу гуна возглавил войска против племён дуншань и разбил их в Цзисане. Ли Кэ, увещевая гуна, заявил, что это не положено наследнику (эпизод 88 «Го юй»).
 В 12 луне племена ди напали на Вэй. Воины не хотели воевать, гун роскошествовал и забавлялся с журавлями. Чи-ди (красные ди) в битве около озера Дун (по «Цзо чжуань» — озера Ин) убили вэйского князя И-гуна. В княжестве народ и чиновники взбунтовались против потомков Хуэй-гуна, перебили их и поставили Шэня — племянника Цянь-моу, сына его младшего брата Чжао-бо Ваня (Дай-гун, эра правления 660), но он вскоре умер. Согласно «Цзо чжуань», после разгрома дисцами в Вэй осталось в живых 730 человек, а вместе с жителями Гун и Тэн — 5 тыс., жители Вэй бежали в Цао.
 Хуань-гун выслал на защиту Вэй 300 колесниц и 3000 воинов во главе с сыном У-куем.
 Ему наследовал младший брат Дай-гуна Хуэй (Вэнь-гун, эра правления 659—635), который ранее жил в Ци, а теперь был возвращён циским князем.
 В 12 луне Чжэн потеряло свои войска (по «Цзо чжуань», чжэнский князь послал сановника Гао-кэ, которого не любил, с войском в Хэ-шан, войско долго не отзывали обратно, и солдаты разбежались, тогда Гао-кэ бежал в Чэнь).

Япония 
 Создание государства

Легендарные датировки 
 11 февраля — Император Дзимму основывает государство Япония. Его потомки возглавляют его и по сей день. 660 год до н. э. стал начальным в системе летосчисления, использовавшейся в Японии (см. Японский календарь).

См. также

Примечания